Версај је град у близини Париза у Француској.

Версај такође може значити и:
 Версајска палата
 Версајски уговор
 Porte de Versailles станица париског метроа

Версај је такође и име неколико градова у САД:
 Версај у држави Илиноис
 Версај у држави Кентаки
 Версај у држави Мисури
 Версај у држави Охајо

 Версај је и видео-игра.
 Версај је и друштвена игра.
 Disques Versailles је име француске музичке издавачке куће из 1950-их.
 Simca Versailles је име туристичког аутомобила.
 Версај је име француске рок групе.